Кубок Хорватії з футболу 1993—1994 — 3-й розіграш кубкового футбольного турніру в Хорватії. Титул вперше здобула Кроація (Загреб).

Календар

1/16 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13 серпня/7 вересня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/23 серпня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/31 серпня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/31 серпня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15 серпня/7 вересня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17 серпня/22 вересня 1993

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/26 жовтня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/25 жовтня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/26 жовтня 1993

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16/30 березня 1994

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/27 квітня 1994

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/15 червня 1994

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Хорватії на rsssf  
 Кубок Хорватії на hrnogomet  

1993–1994
Хорватія
Хорватія
1993 у хорватському спорті
1994 у хорватському спорті